Hüttenberg peut faire référence à :
 Hüttenberg, commune allemande de l'arrondissement de Lahn-Dill, en Hesse ;
 Hüttenberg, bourg autrichien du district de Sankt Veit an der Glan, en Carinthie.